Arthur Schawlow, fisico statunitense
 10448 Schawlow, asteroide della fascia principale